Attecoubé est une localité du sud de la Côte d'Ivoire, et appartenant au district d'Abidjan, dans la région des Lagunes. La localité d'Attecoubé est un chef-lieu de commune.
La commune d'Attecoubé bénéficie de l'apport en oxygène de la forêt du Banco.

Notes et références 

Commune en Côte d'Ivoire